Šibenice může být:

 šibenice – konstrukce k popravě oběšením
 Šibenice (hra) – společenská hra s tužkou a papírem
 Šibenice (Nepomuk) – místní část se zbytky popraviště u Nepomuku, okres Plzeň 
 Šibenice (dělostřelecká tvrz) – nedokončená dělostřelecká tvrz k obraně Československa
 Šibenice (rozhledna) – rozhledna u Jamnice v okrese Opava, v místě nedokončené dělostřelecké tvrze
 šibenice – ve fotbale, hokeji aj. kolektivních sportech lidový pojem pro horní roh brány, střely mířící do této části jsou považovány za atraktivní
 Šibenice (Blatenská pahorkatina) (514,7 m) – vrchol v Nepomucké vrchovině, jižně od Nepomuku v okrese Plzeň-jih
 Šibenice (Stříbrská pahorkatina) (444,0 m) – vrchol ve Stříbrské pahorkatině, západně od Jezné v okrese Plzeň-sever